João Portugal ist der Name folgender Personen:

* João Portugal (Sänger) (* 1973), portugiesischer Popsänger
 João Portugal (Politiker) (* 1977), portugiesischer Politiker